Padina je lahko:
 Padina, Kovačica (Srbija)
 Padina, Merošina (Srbija)